Dit is een lijst van Belgische ministers van Openbaar Ambt.

Lijst

Openbaar Ambt